Niemcy:
 Südheide – gmina w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Celle
 Südheide – Park Natury
 Südheide – dawna wspólnota administracyjna